True () — многозначный термин:

 true — консольная команда UNIX-совместимых операционных систем.
 True — дебютный студийный альбом шведского диджея и музыкального продюсера Авичи 2013 года.

См. также 
 Тру
 True Blue